

Accezioni comuni
 Galilea, regione storica della Palestina

Geografia

 Galilea, comune della comunità autonoma de La Rioja
 Galilea, frazione di Puigpunyent sull'isola di Maiorca

Altro
 Galilea, insieme di portico e vestibolo, nell'architettura delle chiese monastiche